Erdmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Mark V. Erdmann
 Carl Gottfried Erdmann

Robotskapade auktorsförkortningar